Saab 9-5 — автомобиль шведской компании Saab. В 1997 Saab 9-5 сменил на конвейере Saab 9000. Первоначально автомобиль продавался только с кузовом седан, но осенью 1998 в продажу поступил и универсал. В 2001 и 2005 годах модель пережила рестайлинг. Второе поколение Saab 9-5 появилось в 2010 году, однако в 2011 году компания была признана банкротом, поэтому в 2012 году производство модели было остановлено.

Всего с 1997 по 2011 годы было выпущено  автомобиля первого поколения.


Первое поколение 

Saab 9-5 первого поколения был основан на платформе GM 2902, представлявшей собой доработанное и немного удлинённое (с 2640 до 2703 мм) шасси GM2900, использовавшееся на Opel Vectra B. Модель претерпела два рестайлинга: первый в 2001 и второй в 2005 году. Всего было выпущено 483593 машины: 252 тысячи седанов и 231 тысяча универсалов. Производство седанов завершилось в конце 2009, последний автомобиль с кузовом универсал сошёл с конвейера 1 февраля 2010 года.

Дорестайлинговая модель и модель первого рестайлинга подвергались испытаниям Euro NCAP:

Цена

Второе поколение 

Производство продолжалось с 2010 до 2012 года. Кроме седана планировалось и производство универсала, но из-за банкротства серийный выпуск начать не удалось. Тем не менее, всего было выпущено 27 универсалов. Модель также подверглась испытаниям Euro NCAP:

Производство и продажи

 1997 год - Швеция - 2,087 шт, Нидерланды - 205 шт.

Примечания

Ссылки 
 История последнего Saab 9-5. 10 лет назад стартовало производство Saab 9-5 второго поколения. На нем закончилась история шведской марки // motor.ru, май 2020

9-5